Ускюдар — район провінції Стамбул (Туреччина), в анатолійській частині міста Стамбул.
   — приватна середня школа спільного навчання, розташована в районі Ускюдар у Стамбулі, Туреччина.
  — університет Туреччини в галузі поведінкового здоров'я та наук
 
  — підземна залізнична станція, під площею Ускюдар, Стамбул
  — кінцева найзахідніша станція лінії М5 Стамбульського метро в Ускюдар